Евгений Легостаев:
 Легостаев, Евгений Арсеньевич (1926 — ?) — 6-й начальник Московского метрополитена.
 Легостаев, Евгений Дмитриевич (1948—2018) — советский и российский хоровой дирижёр и композитор, основатель и художественный руководитель академической хоровой капеллы «Курск» (c 1987), заслуженный работник культуры РСФСР (1989), заслуженный деятель искусств РФ (2006).